ТЗР — многозначная аббревиатура:
 ТЗР — территория, загрязнённая радионуклидами
  тзр,  т. зр., т. з. — точка зрения
  — Тракторозаводский район
 ТЗР — транспортно-заготовительные расходы
 ТЗР — «Труд за рубежом» — научно-аналитический журнал

См. также 
 ТЗРО — Томский завод резиновой обуви
  — аббревиатура латиницей